Le canon de 85mm M1939 (52-K) était un canon soviétique antiaérien lourd produit entre 1939 et 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale, qui servit de canon antichar quand les chars lourds allemands comme que le Panzer VI Tigre apparurent.

Fin 1943, ce canon remplaça l'obsolète 76,2 mm du T-34-76 et équipa le T-34-85 dans ses versions D5-T puis ZiS-53. Avec cette pièce, le T-34-85 pouvait rivaliser avec les chars lourds allemands. Il était capable de perforer le blindage facial d'un char Tiger I à  et celui d'un Panther à .

Canon antiaérien
Artillerie de calibre 85 mm
Arme militaire fabriquée en Union soviétique
Arme de la Seconde Guerre mondiale
Artillerie de campagne
Canon antichar